Athamanta crithmoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Athamanta crithmoides ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crithmoides